Râul Glodu se poate referi la:

 Glodu - afluent al râului Almaș
 Glodu - afluent al Râul Ialomicioara (Moroeni)